Risholmen ist der Name von

Risholmen (Göteborg), einer Insel im Göteborger Schärengarten
Risholmen (Vaxholm), einer Insel im Stockholmer Schärengarten